Filth – pierwszy album studyjny amerykańskiego zespołu Swans, wydany w 1983 przez Neutral Records. Wersja CD (pod tytułem Filth LP #1 / EP #1) ukazała się w 1990 nakładem Young God Records i zawiera dodatkowo wszystkie utwory z debiutanckiego minialbumu Swans (w zmienionej kolejności w stosunku do oryginału).

Pod względem brzmieniowym Filth stanowi zbiór eksperymentalnych, niezwykle agresywnych i hałaśliwych utworów utrzymanych w stylu post-punkowym z elementami noise rocka i industrial rocka. Muzykę na płycie skomponowali wszyscy członkowie zespołu, teksty napisał Michael Gira.

Lista utworów 
Wersja LP:

Dodatkowe utwory (z minialbumu Swans) w wersji CD:

Twórcy 
 Michael Gira – śpiew, gitara basowa, taśmy
 Norman Westberg – gitara elektryczna
 Harry Crosby – gitara basowa
 Roli Mosimann – perkusja, taśmy
 Jonathan Kane – perkusja

Reedycje 
W 2000 nakładem Young God Records ukazała się dwupłytowa reedycja pod tytułem Filth / Body to Body, Job to Job. Pierwszy dysk zawiera album Filth (wraz z dodatkowymi utworami koncertowymi zamiast minialbumu Swans), natomiast drugi dysk zawiera kompilację Body to Body, Job to Job (wraz z dodatkowym utworem koncertowym):

W 2015 nakładem Young God Records i Mute Records ukazała się trzypłytowa reedycja pod tytułem Filth (Deluxe Edition). Na pierwszym i drugim dysku znajdują się te same utwory, które weszły w skład reedycji z 2000, natomiast trzeci dysk zawiera minialbum Swans wraz z dodatkowymi utworami koncertowymi:

W 2015 ukazała się również winylowa reedycja albumu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 Album na stronie Young God Records

Albumy muzyczne wydane w roku 1983
Albumy Swans
Albumy wyprodukowane przez Michaela Girę